Luyang steht für:

 den Stadtbezirk Luyang (庐阳区) der bezirksfreien Stadt Hefei in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Luyang
 die Großgemeinde Luyang (芦阳镇) im Kreis Jingtai in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Luyang (Jingtai)
 die Großgemeinde Luyang (芦阳镇) im Kreis Lushan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Luyang (Lushan, Sichuan)
 die Gemeinde Luyang (芦洋乡) im Kreis Pingtan in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Luyang (Pingtan)
 das Straßenviertel Luyang (鲁阳街道) im Kreis Lushan in der chinesischen Provinz Henan, siehe Luyang (Lushan, Henan)